Liste der Kulturdenkmale in Gutach steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Gutach im Breisgau
 Liste der Kulturdenkmale in Gutach (Schwarzwaldbahn)